Кершбаумер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кершбаумер, Герхард (род. 1991) — итальянский велогонщик, участник летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
 Кершбаумер, Константин (род. 1992) — австрийский футболист, центральный полузащитник.